

Лейк-Плезант — місто, штат Нью-Йорк
 Лейк-Плезант — селище, штат Массачусетс